Dahmsdorf ist der Ortsname folgender Ortschaften:

 Dahmsdorf (Müncheberg), Gemeindeteil der Stadt Müncheberg im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dahmsdorf (Reichenwalde) (sorbisch: Damaćojce), Ortsteil der Gemeinde Reichenwalde im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dahmsdorf (Zarpen), Ortsteil der Gemeinde Zarpen im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein